Oehlschlägel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ulrich Oehlschlägel (1930–2015), deutscher Politiker
 Herbert Oehlschlägel, deutscher Fußballspieler
 Reinhard Oehlschlägel (1936–2014), deutscher Musikpublizist und Rundfunkredakteur

Siehe auch:
 Oelschlegel